Le Pacte du silence de Graham Guit avec Gérard Depardieu, Élodie Bouchez et Carmen Maura sorti en 2003 ;
Souviens-toi... l'été dernier, Le Pacte du silence au Québec (I Know What You Did Last Summer), film de Jim Gillespie sorti en 1997.